El término bordo puede referirse, en esta enciclopedia:

 a bordo, una variedad de la uva Cabernet Franc;
 a bordo, nombre común de Typha latifolia, una planta;
 a un bordo, el dique de una defensa ribereña;
 en México, a un bordo, badén, lomo de burro o resalte, una variación brusca del pavimento para obligar a los vehículos a disminuir la velocidad;
 en México, al Bordo Poniente y al Bordo de Xochiaca, dos rellenos sanitarios o almacenamientos de basura.